Lichtenberg kan syfta på:

Personer 
 Georg Christoph Lichtenberg (1742-1749), tysk fysiker.
 Bernhard Lichtenberg (1875-1943), tysk katolsk präst, inom katolska kyrkan saligförklarad.

Geografi

Frankrike 

 Lichtenberg, Bas-Rhin, kommun,

Tyskland 

 Lichtenberg (stadsdelsområde) – ett stadsdelsområde i Berlin, 
 Lichtenberg (stadsdel) – en stadsdel i stadsdelsområdet Lichtenberg i Berlin, 
 Lichtenberg (järnvägsstation) – en järnvägsstation i stadsdelsområdet Lichtenberg i Berlin
 Lichtenberg (Sachsen) – kommun, Sachsen, 
 Lichtenberg im Erzgebirge – kommun, Sachsen, 
 Lichtenberg, Oberfranken – en stad i Landkreis Hof, Bayern 
 Lichtenberg, Fischbachtal – en by i Gemeinde Fischbachtal i Hessen, 
 Lichtenberg, Neuruppin – en stadsdel (Ortsteil) i staden Neuruppin i Brandenburg,

Österrike 

 Lichtenberg (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar